Aristoteles () ist ein griechischer Name und Vorname, zusammengesetzt und abgeleitet aus:  und ; Betonung Deutsch und Latein: Aris'toteles.

Aristoteles ist der Name:
 eines der bedeutendsten und einflussreichsten Philosophen der Antike, siehe Aristoteles
 von Battos I. von Kyrene (Geburtsname)
 eines athenischen Oligarchen, siehe Aristoteles (Oligarch)
 eines Rhodiers, der 166/65 erfolglos als Gesandter in Rom um die Erneuerung der Freundschaft bat
 des Aristoteles von Agros
 des Tyrannenmörders Aristoteles der Dialektiker
 eines 279/78 in Lykien nachgewiesenen ptolemäischen Beamten, dem Philokles untergeordnet
 eines weiteren Philosophen, siehe Aristoteles von Kyrene
 eines Peripatetikers, siehe Aristoteles von Mytilene
 eines bedeutenden Reeders, siehe Aristoteles Onassis

Aristoteles bezeichnet außerdem:
 Aristotelis, eine griechische Gemeinde
 Aristoteles (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 (6123) Aristoteles, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Aristoteles-Wels
 Aristotelismus
 Rad des Aristoteles, mechanisches Paradoxon